Dartmouth může znamenat:

Města 
Dartmouth (Anglie) — město v Devonu v Anglii
Dartmouth (Massachusetts) — město v Massachusetts v USA
Dartmouth (Kanada) — město v Novém Skotsku v Kanadě
Dartmouth (Austrálie) — město ve Victorii v Austrálii

Ostatní 
 Dartmouth College - vysoká škola v USA
 hrabě z Dartmouthu () - britský šlechtický titul